Дро́пкин () — фамилия. Известные носители:

 Дропкин, Джон (1910—2007) — американский физик.
 Дропкин, Кори (род. 1995) — американский кёрлингист.
 Дропкин, Стивен (род. 1990) — американский кёрлингист.